Kutina je lahko:
 kutina, rastlina
 Kutina, mesto na Hrvaškem